La famille Ozanam est une famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française, originaire de la Dombes, dans l'Ain.

Filiation 

Pierre Ozanam, marié le  aout 1646 avec Anne Chambard, eut pour fils :
 Noël Ozanam, marchand à Bouligneux (Ain), dont :
 Pierre Ozanam, dont :
 Benoit Ozanam, né le  à Bouligneux, notaire royal à Chalamont (Ain), dont :
 Jean-Antoine-François Ozanam (1773-1837), médecin à l'Hôtel-Dieu de Lyon, dont :
 Frédéric Ozanam (1813-1853)
 Charles Ozanam (1824-1890)

Personnalités 

 Jacques Ozanam (1640-1718), mathématicien
 Frédéric Ozanam (1813-1853), professeur de littérature étrangère à la Sorbonne, historien et essayiste catholique, béatifié le  par Jean-Paul 
 Charles Ozanam (1824-1890), médecin et militant catholique, frère du précédent
 Didier Ozanam (né en 1922), hispaniste français du 
 Anne-Marie Ozanam (née en 1955), professeur de chaire supérieure et traductrice, romancière sous le pseudonyme de Claude Amoz.

Hommages

Lieux 
 Rue Ozanam, dans le 1 arrondissement de Lyon
 Square Ozanam, dans le  de Paris
 Place Ozanam, dans le  de Paris
 Cité Ozanam-Batelière, un grand ensemble de logements sociaux de Schœlcher, en Martinique.

Références

Bibliographie 
 André Delavenne, Recueil généalogique de la bourgeoisie ancienne, Paris, 1954

Article connexe 
 Familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Famille française
Famille du Lyonnais